Velika nagrada Brazilije 2016 je dvajseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 13. novembra 2016 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Na dvakrat prekinjeni dirki v dežju je zmagal Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:11,511
|1:11,238
|1:10,736
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:11,815
|1:11,373
|1:10,838
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:12,100
|1:12,301
|1:11,404
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:11,957
|1:11,834
|1:11,485
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:12,159
|1:12,010
|1:11,495
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|3
|
|
|1:12,409
|1:12,047
|1:11,540
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:12,893
|1:12,343
|1:11,937
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|27
|
|
|1:12,428
|1:12,360
|1:12,104
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:12,684
|1:12,331
|1:12,165
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:12,700
|1:12,312
|1:12,266
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:12,680
|1:12,420
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:13,052
|1:12,431
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:12,432
|1:12,521
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:13,071
|1:12,726
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:12,950
|1:12,920
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|30
|
|Renault
|1:13,259
|1:13,258
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:13,276
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:13,410
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:13,427
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:13,432
|
|
|align="center"|22
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:13,623
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:13,681
|
|
|align="center"|21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|3:01:01,335
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|71
| +11,455
|2
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|71
| +21,481
|4
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|71
| +25,346
|9
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +26,334
|5
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|71
| +29,160
|15
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|71
| +29,827
|8
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
| +30,486
|6
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|71
| +42,620
|21
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|71
| +44,432
|10
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|71
| +45,292
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|71
| +45,809
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|71
| +51,192
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|20
|
|Renault
|71
| +51,555
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|71
| +1:00,498
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|71
| +1:21,994
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|60
| El. sistem
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|46
| Trčenje
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|20
| Trčenje
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|19
| Trčenje
|3
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|11
| Trčenje
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|0
| Trčenje
|7
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016